W Polsce
 Opatówek – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek
 Opatówek – gmina miejsko-wiejska
 Opatówek – dawna gromada
 Opatówek – stacja kolejowa
 Opatówek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice